Der Wahlkreis Rotenburg ist ein Landtagswahlkreis in Niedersachsen. Er umfasst vom Landkreis Rotenburg (Wümme) die Städte Rotenburg (Wümme) und Visselhövede, die Gemeinde Scheeßel sowie die Samtgemeinden Bothel, Fintel und Sottrum.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Rotenburg sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Eike Holsten (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 53.

Landtagswahl 2017 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Rotenburg sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Eike Holsten (CDU). Über die Landesliste zog Jan-Christoph Oetjen (FDP) in den Niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 53.

! class="hintergrundfarbe5"| Partei
! class="hintergrundfarbe5"| Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5"| Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5"| Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Holstein, Eike"| Eike Holsten
|39,4
|36,4
|-
| SPD
| data-sort-value="Koch, Tobias"| Tobias Koch
|37,5
|34,5
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Brennecke, Birgit"| Birgit Brennecke
|7,9
|9,5
|-
| FDP
| data-sort-value="Oetjen, Jan-Christoph"| Jan-Christoph Oetjen
|8,0
|7,5
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Bassen, Nils"| Nils Bassen
|4,4
|4,0
|-
| AfD
|
|
|5,4
|-
| BGE
|
|
|0,1
|-
| DM
|
|
|0,2
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Scheunemann, Günter"| Günter Scheunemann
|2,9
|0,9
|-
| LKR || || || 0,0
|-
| ÖDP || || || 0,1
|-
| Die PARTEI || || || 0,5
|-
| Tierschutzpartei || || || 0,6
|-
| Piraten || || || 0,2
|-
| V-Partei³ || || || 0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 63,5 % über dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Rotenburg (Niedersachsen) sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Mechthild Ross-Luttmann (CDU). Über die Landesliste zogen zusätzlich Elke Twesten (Bündnis 90/Die Grünen) und Jan-Christoph Oetjen (FDP) sowie als Nachrücker Ralf Borngräber (SPD) in den Niedersächsischen Landtag ein.

! class="hintergrundfarbe5"| Partei
! class="hintergrundfarbe5"| Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5"| Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5"| Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Roß-Luttmann, Mechthild"|Mechthild Ross-Luttmann
|44,0
|37,5
|-
| SPD
| data-sort-value="Borngräber, Ralf"|Ralf Borngräber
|35,1
|28,7
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Twesten, Elke"|Elke Twesten
|11,6
|16,0
|-
| FDP
| data-sort-value="Oetjen, Jan-Christoph"|Jan-Christoph Oetjen
|4,4
|10,7
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Heinbockel, Klaus"|Klaus Heinbockel
|2,3
|2,5
|-
| Piratenpartei
|
|
|2,0
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Scheunemann, Günter"|Günter Scheunemann
|1,6
|1,2
|-
| NPD
| data-sort-value="Naterski, Sandra"|Sandra Naterski
|1,0
|1,0
|-
| PBC || || ||0,2
|-
| Die Freiheit || || || 0,3
|-
| Bündnis 21/RRP || || ||0,0
|}

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Rotenburg sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Mechthild Ross-Luttmann (CDU).

! class="hintergrundfarbe5"| Partei
! class="hintergrundfarbe5"| Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5"| Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5"| Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Ross-Luttmann, Mechthild"| Mechthild Ross-Luttmann
| 46,0
| 44,3
|-
| SPD
| data-sort-value="Borngräber, Ralf"| Ralf Borngräber
| 30,2
| 26,5
|-
| FDP
| data-sort-value="Oetjen, Jan-Christoph"| Jan-Christoph Oetjen
| 7,9
| 9,6
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Twesten, Elke"| Elke Twesten
| 8,2
| 9,4
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Ganguin"| Wilfried Ganguin
| 5,3
| 6,2
|-
| NPD
| data-sort-value="Dammann"| Manfred Dammann
| 1,5
| 1,5
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
| data-sort-value="Scheunemann"| Günter Scheunemann
| 0,9
| 0,6
|-
| Tierschutzpartei
|
|
| 0,4
|-
| PBC
|
|
| 0,3
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,3
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|-
| Demokratische Alternative
|
|
|
|-
| Republikaner
|
|
|
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 57,9 %.

Landtagswahl 2003 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2003 traten im Wahlkreis Rotenburg vier Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete war Mechthild Ross-Luttmann (CDU).

! class="hintergrundfarbe5"| Partei
! class="hintergrundfarbe5"| Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5"| Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5"| Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Ross-Luttmann, Mechthild"| Mechthild Ross-Luttmann
| 56,1
| 52,5
|-
| SPD
| data-sort-value="Räke, Bodo"| Bodo Räke
| 31,6
| 28,4
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Lauber"|Thomas Lauber
| 7,1
| 8,3
|-
| FDP
| data-sort-value="Oetjen, Jan-Christoph"| Jan-Christoph Oetjen
| 5,2
| 8,2
|-
| PRO
|
|
| 1,2
|-
| PDS
|
|
| 0,4
|-
| Republikaner
|
|
| 0,4
|-
| PBC
|
|
| 0,3
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| ödp
|
|
| 0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 67,7 %.

Quellen 

Rotenburg
Politik (Landkreis Rotenburg (Wümme))